Thannhof ist der Ortsname von

 Thannhof (Kohlberg), Ortsteil des Marktes Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Thannhof (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Thannhof (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern

 Thannhof (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft der Gemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Thanhof